Garnier-Pagès peut désigner :
 Étienne Garnier-Pagès (1801-1841), homme politique français ;
 Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803-1878), homme politique français.

Patronyme français